El término cuartel puede hacer referencia a:

 Cuartel. Instalaciones destinadas a dar residencia a los soldados. Según el arma, los edificios se forman en escuadrones (Caballería), baterías (Artillería) o compañías (resto de armas).
 Cuartel. En heráldica, cada una de las zonas en que se divide el escudo.
 Cuartel, subdivisión administrativa de algunas municipalidades de gran tamaño.